Мозомбоа има више значења:

 Мозомбоа (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мозомбоа (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику